Змеево () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 40 человек. Почтовый индекс — 26442. Телефонный код — 5259.

Местный совет 
26441, Кировоградская обл., Благовещенский р-н, с. Лозоватая, тел. 2-66-44, 2-66-94

Ссылки 
 Змеево на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)